Cuvântul Bănică se poate referi la:

 Ștefan Bănică, actor și cântăreț
 Ștefan Bănică junior, cântăreț de rock'n roll, actor, fiul lui Ștefan Bănică
 Andreea Marin Bănică, moderator TV, soția lui Ștefan Bănică junior.
 Andreea Bănică, interpretă de muzică dance.
 bănică, o plantă cu denumirea taxonomică phyteuma orbiculare.

Nume de familie românești